Се́льское поселе́ние Таши́ровское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение), существовавшее в Наро-Фоминском муниципальном районе Московской области с 2005 по 2017 год.

Образовано в 2005 году, включало 36 населённых пунктов позже упразднённых Крюковского и Ташировского сельских округов.

Административный центр — деревня Таширово.

Глава сельского поселения — Титков Евгений Валентинович.

Географические данные 
Общая площадь — 313,95 км².

Сельское поселение Ташировское расположено в центре Наро-Фоминского района. Сельское поселение граничило с:
 Рузским районом Московской области (на северо-западе),
 Одинцовским районом Московской области (на севере),
 городским поселением Калининец (на востоке),
 поселением Новофёдоровское Москвы (на востоке, юго-востоке),
 городским поселением Наро-Фоминск (на юго-востоке),
 сельским поселением Атепцевское (на юго-востоке),
 Боровским районом Калужской области (на юге),
 сельским поселением Волчёнковское (на юго-западе),
 городским поселением Верея (на западе).

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили 36 населённых пунктов:

Примечания

Ссылки 
 Страница сельского поселения на официальном сайте Наро-Фоминского района

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Наро-Фоминского района
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году